Niemcy:
 Kyll - rzeka, dopływ Mozeli
 Kyll an der Kyll - część gminy Welschbillig, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Osoby:
 Nikolaus Kyll - niemiecki ksiądz

Zobacz też:
 Kleine Kyll
 Obere Kyll